Вали Вју има више значења:
 Вали Вју (округ Скулкил, Пенсилванија)
 Вали Вју (Тексас)
 Вали Вју (Охајо)